Снытко () — украинская фамилия. Известные носители:
 Снытко, Валериан Афанасьевич (1939—2021) — доктор географических наук, профессор.
 Снытко, Сергей Николаевич (род. 1975) — украинский футболист, полузащитник.

См. также 
 Снитко